Темите (68-101) по-долу са покрити в глава III-та: Синдезмология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Въведение ()

Стави
 sutural ligament
 fibrocartilages
 cartilage
 capsules
 synovial membrane
 ligaments
 Кост
 articular lamella
 Cartilage
 Hyaline cartilage
 perichondrium

Hyaline cartilage
 cartilage lacunae
 capsule of the space
 Articular cartilage, costal cartilage, and temporary cartilage
 Articular cartilage

Costal cartilage
 White fibrocartilage
 Interarticular fibrocartilages (menisci)

White fibrocartilage
 Connecting fibrocartilages
 Circumferential fibrocartilages
 Stratiform fibrocartilages
 chondrin
 chondro-mucoid
 Ligaments
 white fibrous tissue
 yellow elastic tissue
 Articular capsules
 external (stratum fibrosum)
 internal (stratum synoviale)
 fibrous capsule
 synovial membrane

Articular capsules
 synovia
 Mucous sheaths (vaginae mucosae)
 Bursae mucosae

Development of the joints ()

Development of joints

Classification of joints ()

Synarthroses (immovable articulations)

Шев (sutura)
 истински шев (sutura vera)
 зъбчат шев (sutura dentata)
 назъбен шев (sutura serrata)
 накраен шев (sutura limbosa)
 лъжешев (sutura notha)
 люспест шев (sutura squamosa)
 хармониален шев (sutura harmonia)
 плосък шев (sutura plana)
 Schindylesis
 Gomphosis
 Synchondrosis

Amphiarthroses (slightly movable articulations)

symphysis
 syndesmosis

Diarthroses (freely movable articulations)

articular disk or meniscus
 Ginglymus or Hinge-joint
 Trochoid or Pivot-joint (articulatio trochoidea; rotary joint)

Condyloid articulation (articulatio ellipsoidea)
 Articulation by reciprocal reception (articulatio sellaris; saddle-joint)
 Enarthrosis (ball-and-socket joints)
 Arthrodia (gliding joints)

The kind of movement admitted in joints ()

Gliding movement
 Angular movement
 Circumduction

Rotation
 Ligamentous Action of Muscles

Articulations of the vertebral column ()

Articulations of vertebral bodies (intercentral ligaments)
 Anterior longitudinal ligament (ligamentum longitudinale anterius; anterior common ligament)

Articulations of vertebral bodies (intercentral ligaments)
 Posterior longitudinal ligament (ligamentum longitudinale posterius; posterior common ligament)

Articulations of vertebral bodies (intercentral ligaments)
 Intervertebral fibrocartilages (fibrocartilagines intervertebrales; intervertebral disks)
 annulus fibrosus
 nucleus pulposus
 Articulations of Vertebral arches

Articulations of Vertebral arches
 Articular capsules (capsulæ articulares; capsular ligaments)
 Ligamenta flava (ligamenta subflava)
 Supraspinal ligament (ligamentum supraspinale; supraspinous ligament)
 Ligamentum nuchæ

Articulations of Vertebral arches
 Interspinal ligaments (ligamenta interspinalia; interspinous ligaments)
 Intertransverse ligaments (ligamenta intertransversaria)
 movements permitted in the vertebral column

articulation of the atlas with the epistropheus or axis ()

Articulatio atlantoepistrophica
 Articular capsules (capsulæ articulares; capsular ligaments)
 accessory ligament

Anterior atlantoaxial ligament
 Posterior atlantoaxial ligament
 Transverse ligament of the atlas (ligamentum transversum atlantis)

Transverse ligament of the atlas (ligamentum transversum atlantis)
 crus superius
 crus inferius
 cruciate ligament of the atlas

Articulations of the vertebral column with the cranium ()

Articulation of the Atlas with the Occipital Bone (Articulatio atlantooccipitalis)
 Articular capsules (capsulœ articulares; capsular ligaments)
 Anterior atlantoöccipital membrane (membrana atlantoöccipitalis anterior; anterior atlantoöccipital ligament)

Articulation of the Atlas with the Occipital Bone (Articulatio atlantooccipitalis)
 Posterior atlantoöccipital membrane (membrana atlantoöccipitalis posterior; posterior atlantoöccipital ligament)
 Lateral ligaments
 Ligaments Connecting the Axis with the Occipital bone
 Membrana tectoria (occipitoaxial ligament)
 Alar ligaments (ligamenta alaria; odontoid ligaments)
 apical odontoid ligament
 check ligaments

articulation of the mandible ()

Articulatio Mandibularis; Temporomandibular articulation
 Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Temporomandibular ligament (ligamentum temporomandibulare; external lateral ligament)
 Sphenomandibular ligament (ligamentum sphenomandibulare; internal lateral ligament)

Articular disk (discus articularis; interarticular fibrocartilage; articular meniscus)
 Synovial membranes
 Stylomandibular ligament (ligamentum stylomandibulare); stylomaxillary ligament

Costovertebral articulations ()

Articulations of the Heads of the Ribs (articulationes capitulorum; costocentral articulations)
 Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Radiate ligament (ligamentum capituli costæ radiatum; anterior costovertebral or stellate ligament)

Articulations of the Heads of the Ribs (articulationes capitulorum; costocentral articulations)
 Interarticular ligament (ligamentum capituli costæ interarticulare)
 ligamentum conjugale
 Synovial membranes
 Costotransverse articulations (articulationes costotransversariæ)

Costotransverse articulations (articulationes costotransversariæ)
 Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Anterior costotransverse ligament (ligamentum costotransversarium anterius; anterior superior ligament)
 lumbocostal ligament
 Posterior costotransverse ligament (ligamentum costotransversarium posterius)

Costotransverse articulations (articulationes costotransversariæ)
 Ligament of the neck of the rib (ligamentum colli costæ middle costotransverse or interosseous ligament)
 Ligament of the tubercle of the rib (ligamentum tuberculi costæ posterior costotransverse ligament)

Sternocostal articulations ()

ligaments
 Articular capsules (capsulæ articulares; capsular ligaments)
 Radiate sternocostal ligaments (ligamenta sternocostalia radiata; chondrosternal or sternocostal ligaments)
 superior fasciculi
 inferior fasciculi
 middle fasciculi

ligaments
 Radiate sternocostal ligaments (ligamenta sternocostalia radiata; chondrosternal or sternocostal ligaments)
 membrana sterni
 Interarticular sternocostal ligament (ligamentum sternocostale interarticulare; interarticular chondrosternal ligament)

ligaments
 Costoxiphoid ligaments (ligamenta costoxiphoidea; chondroxiphoid ligaments)
 Interchondral articulations (articulationes interchondrales; articulations of the cartilages of the ribs with each other)
 Costochondral articulations

articulation of the manubrium and body of the sternum ()

anterior and posterior intersternal ligaments
 Mechanism of the Thorax

Vertebrosternal ribs

Vertebrochondral ribs
 Vertebral ribs

articulation of the vertebral column with the pelvis ()

Iliolumbar ligament (ligamentum iliolumbale)

Articulations of the pelvis ()

Sacroiliac articulation

Sacroiliac articulation (articulatio sacroiliaca)

Anterior sacroiliac ligament (ligamentum sacroiliacum anterius)
 Posterior sacroiliac ligament (ligamentum sacroiliacum posterius)

short posterior sacroiliac ligament
 long posterior sacroiliac ligament
 Interosseous sacroiliac ligament (ligamentum sacroiliacum interosseum)

Ligaments Connecting the Sacrum and Ischium

Sacrotuberous ligament (ligamentum sacrotuberosum; great or posterior sacrosciatic ligament)
 falciform process
 Sacrospinous ligament (ligamentum sacrospinosum; small or anterior sacrosciatic ligament)
 greater sciatic foramen
 lesser sciatic foramen

Sacrococcygeal symphysis (symphysis sacrococcygea; articulation of the sacrum and coccyx)

Anterior sacrococcygeal ligament (ligamentum sacrococcygeum anterius)
 Posterior sacrococcygeal ligament (ligamentum sacrococcygeum posterius)

Lateral sacrococcygeal ligament (ligamentum sacrococcygeum laterale; intertransverse ligament)
 fibrocartilage
 Interarticular ligaments

Pubic symphysis (symphysis ossium pubis; articulation of the pubic bones)

Anterior pubic ligament
 Posterior pubic ligament
 Superior pubic ligament (ligamentum pubicum superius)
 Arcuate pubic ligament (ligamentum arcuatum pubis; inferior pubic or subpubic ligament)

Interpubic fibrocartilaginous lamina (lamina fibrocartilaginea interpubica; interpubic disk)

Articulations of the upper extremity

Sternoclavicular articulation ()

Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Anterior sternoclavicular ligament (ligamentum sternoclaviculare anterior)
 Posterior sternoclavicular ligament (ligamentum sternoclaviculare posterius)

Interclavicular ligament (ligamentum interclaviculare)
 Costoclavicular ligament (ligamentum costoclaviculare; rhomboid ligament)
 Articular disk (discus articularis)

Acromioclavicular articulation ()

Acromioclavicular articulation
 Articulatio Acromioclavicularis; Scapuloclavicular articulation
 Superior acromioclavicular ligament (ligamentum acromioclaviculare)
 Inferior acromioclavicular ligament
 Articular disk (discus articularis)
 Coracoclavicular ligament (ligamentum coracoclaviculare)
 Trapezoid ligament (ligamentum trapezoideum)
 Conoid ligament (ligamentum conoideum)

Coracoacromial ligament (ligamentum coracoaromiale)

Superior transverse ligament (ligamentum transversum scapulæ superius; transverse ligament or suprascapular ligament)
 Inferior transverse ligament (ligamentum transversum scapulæ inferius; spinoglenoid ligament)

Humeral articulation or shoulder-joint ()

Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)

Coracohumeral ligament (ligamentum coracohumerale)
 Glenohumeral ligaments

Transverse humeral ligament
 Glenoidal labrum (labrium glenoidale; glenoid ligament)

Elbow-joint ()

Articulatio cubiti
 Anterior ligament

Posterior ligament
 Ulnar collateral ligament (ligamentum collaterale ulnare; internal lateral ligament)
 Radial collateral ligament (ligamentum collaterale radiale; external lateral ligament)

Radioulnar articulation ()

Proximal radioulnar articulation (articulatio radioulnaris proximalis; superior radioulnar joint)
 Annular ligament (ligamentum annulare radii; orbicular ligament)
 quadrate ligament

Proximal radioulnar articulation (articulatio radioulnaris proximalis; superior radioulnar joint)
 Oblique cord (chorda obliqua; oblique ligament)
 Interosseous membrane (membrana interossea antebrachii)
 Distal radioulnar articulation (articulatio radioulnaris distalis; inferior radioulnar joint)
 Volar radioulnar ligament (anterior radioulnar ligament)
 Dorsal radioulnar ligament (posterior radioulnar ligament)
 Articular disk (discus articularis; triangular fibrocartilage)

Distal radioulnar articulation (articulatio radioulnaris distalis; inferior radioulnar joint)
 recessus sacciformis

Radiocarpal articulation or wrist-joint ()

Articulatio radiocarpea
 receiving cavity
 condyle
 Volar radiocarpal ligament (ligamentum radiocarpeum volare; anterior ligament)

Dorsal radiocarpal ligament (ligamentum radiocarpeum dorsale; posterior ligament)
 Ulnar collateral ligament (ligamentum collaterale carpi ulnare; internal lateral ligament)
 Radial collateral ligament (ligamentum collaterale carpi radiale; external lateral ligament)

Intercarpal articulations ()

Articulations of the Proximal Row of Carpal Bones
 Dorsal ligaments (ligamenta intercarpea dorsalia)
 Volar ligaments (ligamenta intercarpea volaria; palmar ligaments)
 Interosseous ligaments (ligamenta intercarpea interossea)

Articulations of the Proximal Row of Carpal Bones
 pisohamate ligament
 Pisometacarpal ligament

 Articulations of the Distal Row of Carpal Bones
 Dorsal ligaments (ligamenta intercarpea dorsalia)
 Volar ligaments (ligamenta intercarpea volaria; palmar ligaments)
 Interosseous ligaments (ligamenta intercarpea interossea)

 Articulations of the Two Rows of Carpal Bones with Each Other
 Volar ligaments (ligamenta intercarpea volaria; anterior or palmar ligaments)
 Dorsal ligaments (ligamenta intercarpea dorsalia; posterior ligaments)
 Collateral ligaments (lateral ligaments)

Carpometacarpal articulations ()

Carpometacarpal articulations (Articulationes Carpometacarpeæ)
 Thumb, carpometacarpal articulation of:

Dorsal ligaments (ligamenta carpometacarpea dorsalia)
 Volar ligaments (ligamenta carpometacarpea volaria; palmar ligaments)

Intermetacarpal articulations ()

Transverse metacarpal ligament (ligamentum capitulorum [oss. metacarpalium] transversum)

Metacarpophalangeal articulations ()

Metacarpophalangeal articulations
 Articulationes Metacarpophalangeæ; Metacarpophalangeal joints
 Volar ligaments (glenoid ligaments of Cruveilhier; palmar or vaginal ligaments)
 Collateral ligaments (ligamenta collateralia; lateral ligaments)

Articulations of the digits ()

Articulations of the digits
 Articulationes Digitorum Manus; Interphalangeal joints

Articulations of the lower extremity

Coxal articulation or hip-joint ()

Coxal articulation or Hip-joint (Articulatio Coxæ)

Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 retinacula
 zona orbicularis
 iliofemoral ligament
 pubocapsular ligament
 ischiocapsular ligament

Iliofemoral ligament (ligamentum iliofemorale; Y-ligament; ligament of Bigelow)
 iliotrochanteric ligament
 Pubocapsular ligament (ligamentum pubocapsulare; pubofemoral ligament)
 Ischiocapsular ligament (ligamentum ischiocapsulare; ischiocapsular band; ligament of Bertin)

Ligamentum teres femoris
 Glenoidal labrum (labrum glenoidale; cotyloid ligament)
 Transverse acetabular ligament (ligamentum transversum acetabuli; transverse ligament)

Synovial membrane

The knee-joint ()

Knee-joint (Articulatio genu)

Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 medial patellar retinacula and lateral patellar retinacula
 Ligamentum patellae (anterior ligament)
 Oblique popliteal ligament (ligamentum popliteum obliquum; posterior ligament)

Tibial collateral ligament (ligamentum collaterale tibiale; internal lateral ligament)
 Fibular collateral ligament (ligamentum collaterale fibulare; external lateral or long external lateral ligament)

Fibular collateral ligament (ligamentum collaterale fibulare; external lateral or long external lateral ligament)
 short fibular collateral ligament
 Cruciate ligaments (ligamenta cruciata genu; crucial ligaments)
 Anterior cruciate ligament (ligamentum cruciatum anterius; external crucial ligament)
 Posterior cruciate ligament (ligamentum cruciatum posterius; internal crucial ligament)
 Menisci (semilunar fibrocartilages)

Menisci (semilunar fibrocartilages)
 medial meniscus (meniscus medialis; internal semilunar fibrocartilage)
 lateral meniscus (meniscus lateralis; external semilunar fibrocartilage)
 ligament of Wrisberg
 Transverse ligament (ligamentum transversum genu)
 coronary ligaments

Synovial membrane
 infrapatellar pad
 alar folds
 patellar fold (ligamentum mucosum)

Bursae of knee-joint

Articulations between the tibia and fibula ()

Tibiofibular articulation (articulatio tibiofibularis; superior tibiofibular articulation)
 Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Anterior ligament (anterior superior ligament)
 Posterior ligament (posterior superior ligament)
 Synovial membrane
 Interosseous membrane (membrana interossea cruris; middle tibiofibular ligament)
 Tibiofibular syndesmosis (syndesmosis tibiofibularis; inferior tibiofibular articulation)
 Anterior ligament (ligamentum malleoli lateralis anterius; anterior inferior ligament)
 Posterior ligament (ligamentum malleoli lateralis posterius; posterior inferior ligament)

Tibiofibular syndesmosis (syndesmosis tibiofibularis; inferior tibiofibular articulation)
 Inferior transverse ligament
 Interosseous ligament

Talocrural articulation or ankle-joint ()

Articulatio Talocruralis; Tibiotarsal articulation

Articular capsule (capsula articularis; capsular ligament)
 Deltoid ligament (ligamentum deltoideum; internal lateral ligament of the ankle-joint)
 tibionavicular ligament
 calcaneotibial ligament
 posterior talotibial ligament

Deltoid ligament (ligamentum deltoideum; internal lateral ligament of the ankle-joint)
 Anterior talotibial ligament
 External lateral ligament of the ankle-joint
 Anterior talofibular ligament (ligamentum talofibulare anterius)
 Posterior talofibular ligament (ligamentum talofibulare posterius)
 Calcaneofibular ligament (ligamentum calcaneofibulare)

Intertarsal articulations ()

Talocalcaneal articulation

Talocalcaneal articulation (articulatio talocalcanea; articulation of the calcaneus and astragalus; calcaneo-astragaloid articulation)
 Anterior talocalcaneal ligament (ligamentum talocalcaneum anterius; anterior calcaneo-astragaloid ligament)
 Posterior talocalcaneal ligament (ligamentum talocalcaneum posterius; posterior calcaneo-astragaloid ligament)
 Lateral talocalcaneal ligament (ligamentum talocalcaneum laterale; external calcaneo-astragaloid ligament)

Medial talocalcaneal ligament (ligamentum talocalcaneum mediale; internal calcaneo-astragaloid ligament)
 Interosseous talocalcaneal ligament (ligamentum talocalcaneum interosseum)

Talocalcaneonavicular articulation

Talocalcaneonavicular articulation (articulatio talocalcaneonavicularis)

Dorsal talonavicular ligament (ligamentum talonaviculare dorsale; superior astragalonavicular ligament)

Calcaneocuboid articulation

Calcaneocuboid articulation (articulatio calcaneocuboidea; articulation of the calcaneus with the cuboid)
 Dorsal calcaneocuboid ligament (ligamentum calcaneocuboideum dorsale; superior calcaneocuboid ligament)
 Bifurcated ligament (ligamentum bifurcatum; internal calcaneocuboid; interosseous ligament)
 Long plantar ligament (ligamentum plantare longum; long calcaneocuboid ligament; superficial long plantar ligament)
 Plantar calcaneocuboid ligament (ligamentum calcaneocuboideum plantare; short calcaneocuboid ligament; short plantar ligament)
 transverse tarsal joint

Plantar calcaneonavicular ligament (ligamentum calcaneonaviculare plantare; inferior or internal calcaneonavicular ligament; calcaneonavicular ligament)

Spring ligament

Cuneonavicular articulation

Cuneonavicular articulation (articulatio cuneonavicularis; articulation of the navicular with the cuneiform bones)
 Dorsal ligaments (ligamenta navicularicuneiformia dorsalia)
 Plantar ligaments (ligamenta navicularicuneiformia plantaria)

Cuboideonavicular articulation

Cuboideonavicular articulation (navicular bone is connected with the cuboid)

Dorsal ligament (ligamentum cuboideonaviculare dorsale)
 Plantar ligament (ligamentum cuboideonaviculare plantare)
 Interosseous ligament

Intercuneiform and Cuneocuboid articulations

Dorsal ligaments (ligamenta intercuneiformia dorsalia)
 Plantar ligaments (ligamenta intercuneiformia plantaria)
 Interosseous ligaments (ligamenta intercuneiformia interossea)

Tarsometatarsal articulations ()

Dorsal ligaments (ligamenta tarsometatarsea dorsalia)
 Plantar ligaments (ligamenta tarsometatarsea plantaria)
 Interosseous ligaments (ligamenta cuneometatarsea interossia)

Intermetatarsal articulations () 
 Dorsal ligaments (ligamenta basium dorsalia)
 Plantar ligaments (ligamenta basium plantaria)
 Interosseous ligaments (ligamenta basium interossea)

Transverse metatarsal ligament

Metatarsophalangeal articulations ()

Plantar ligaments (ligamenta accessoria plantaria; glenoid ligaments of Cruveilhier)
 Collateral ligaments (ligamenta collateralia; lateral ligaments)

Articulations of the digits ()

Articulationes digitorum pedis; Articulations of the phalanges

Arches of the foot ()

antero-posterior arches
 medial arch
 lateral arch
 fundamental longitudinal arch
 transverse arches

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: III. Синдезмология

Анатомия на Грей